Veenendaal steht für:
 Veenendaal, niederländische Stadt und Gemeinde

Veenendaal ist der Familienname folgender Personen:
 Albert van Veenendaal (* 1956), niederländischer Jazzpianist
 Anne Veenendaal (* 1995), niederländische Hockeyspielerin
 Fia van Veenendaal-van Meggelen (1918–2005), niederländische Politikerin (PvdA, D ’70)
 Frank van Veenendaal (* 1967), niederländischer Radrennfahrer
 Sari van Veenendaal (* 1990), niederländische Fußballtorhüterin